Battaglia di Gallipoli (1416)
 Campagna di Gallipoli (1915-1916)